Тайри (, ) — самый западный крупный остров в архипелаге Внутренние Гебриды, в западной части Шотландии. Административно относится к округу Аргайл-энд-Бьют. 

Остров в целом равнинный, только на западе острова есть холмы выше 100 м. Почвы плодородны, и сельское хозяйство, наряду с туризмом, является основной экономической активностью на острове. Главный населенный пункт острова — деревня Скариниш на южном побережье.

На острове расположен небольшой одноимённый аэропорт с ежедневными рейсами в Глазго, Обан и на соседний остров Колл. Также соединён паромными переправами с Обаном, Коллом и островом Баррой на юге Внешних Гебридских островов.

Внутренние Гебриды
Острова области Аргайл-энд-Бьют